La  de la coupe du monde de hockey sur gazon a lieu du 17 au 24 mars 1974 à Mandelieu-la-Napoule en France.

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Phase finale

Notes et références 

Coupe du monde de hockey sur gazon
Hockey sur gazon féminin 1974
Hockey sur gazon féminin
Événement sportif en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sport en France en 1974
Mars 1974